Nowa Sucha ist der Name folgender Orte in Polen:

 Nowa Sucha (Powiat Sochaczewski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Sochaczewski, Woiwodschaft Masowien
 Nowa Sucha (Grębków), Ort in der Gemeinde Grębków, Powiat Węgrowski, Woiwodschaft Masowien